Prosper de Troyer (1880-1961), un peintre belge ;
 Talia De Troyer (née en 2000), une gymnaste acrobatique belge ;
 Tim De Troyer (né en 1990), un coureur cycliste belge.